Борис Могильницкий:
 Могильницкий, Борис Георгиевич (1929—2014) — советский и российский историк, профессор ТГУ.
 Могильницкий, Борис Несторович (1882—1955) — советский патологоанатом, заслуженный деятель науки РСФСР (1943), член-корреспондент АМН СССР (1952).